Jorge-Felipe de Sajonia-Gessaphe (Ciudad de México, 24 de mayo de 1988) es un príncipe de Sajonia, hijo y heredero del príncipe Alejandro de Sajonia, Margrave de Meissen actual pretendiente al desaparecido trono del Reino de Sajonia y a la jefatura de la Casa de Wettin.

Biografía 
Nació en la ciudad de México, siendo el mayor de los tres hijos del príncipe Alejandro de Sajonia-Gessaphe, Margrave de Meissen y de su esposa, la princesa Gisela de Baviera.

En mayo de 1997 su tío-abuelo paterno, María Emanuel de Sajonia, Margrave de Meissen, al no tener descendientes, reconoció a su padre, Alejandro de Afif, como su heredero a los derechos dinásticos al trono del Reino de Sajonia y a Jefe de la Casa de Wettin. Dos años más tarde lo adoptó legalmente y le otorgó el apellido de "Prinz von Sachsen" (Príncipe de Sajonia), creando así la Casa Real de Sajonia-Gessaphe, rama menor (por línea cognática) de la Casa de Wettin. En la primavera de 1997 se anunció que los últimos miembros masculinos de la Casa de Wettin dieron su aprobación a la designación de Alejandro como heredero dinástico, debido a que ninguno de ellos tenía descendientes de matrimonios válidos dinásticamente, es decir, que todos habían contraído matrimonios morganáticos.

Aunque luego esta decisión fue rechazada por un primo lejano de su padre, el príncipe Ruediger de Sajonia, quién se proclamó como Margrave de Meissen y Jefe de la Casa Real de Wettin, iniciando así una disputa que continúa en la actualidad.

Ancestros

Enlaces externos 
 Sitio web del Margraviato de Meissen

Príncipes de Sajonia
Católicos de Alemania
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Maronitas